Scharfeneck ist der Name folgender Personen:

 Konrad III. Edler von Scharfeneck

Scharfeneck ist auch:

 ein Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern, siehe: Scharfeneck (Albaching)

Siehe auch:
 Herrschaft Scharfeneck
 Burg Scharfeneck